

483001–483100 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 483001 || || 10 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#C2E0FF
| 483002 || || 19 d'agost de 2014 || Cerro Tololo-DECam || CTIO-DECam || cubewano? ||  —
|-id=003 bgcolor=#d6d6d6
| 483003 || || 10 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#fefefe
| 483004 || || 1 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#d6d6d6
| 483005 || || 20 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#E9E9E9
| 483006 || || 22 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#fefefe
| 483007 || || 29 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#C2FFFF
| 483008 || || 29 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=009 bgcolor=#d6d6d6
| 483009 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#fefefe
| 483010 || || 2 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#E9E9E9
| 483011 || || 5 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#E9E9E9
| 483012 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#E9E9E9
| 483013 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#C2FFFF
| 483014 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=015 bgcolor=#E9E9E9
| 483015 || || 5 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#d6d6d6
| 483016 || || 18 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#E9E9E9
| 483017 || || 28 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#C2FFFF
| 483018 || || 12 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=019 bgcolor=#fefefe
| 483019 || || 15 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#C2FFFF
| 483020 || || 10 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=021 bgcolor=#C2FFFF
| 483021 || || 7 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=022 bgcolor=#d6d6d6
| 483022 || || 5 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 483023 || || 9 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#C2FFFF
| 483024 || || 19 d'abril de 2010 || WISE || WISE || L5 ||  —
|-id=025 bgcolor=#C2FFFF
| 483025 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=026 bgcolor=#C2FFFF
| 483026 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=027 bgcolor=#C2FFFF
| 483027 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=028 bgcolor=#E9E9E9
| 483028 || || 30 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#d6d6d6
| 483029 || || 13 de maig de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#fefefe
| 483030 || || 29 de desembre de 2003 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#fefefe
| 483031 || || 31 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#E9E9E9
| 483032 || || 12 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#fefefe
| 483033 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#fefefe
| 483034 || || 10 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#FA8072
| 483035 || || 7 de juny de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#fefefe
| 483036 || || 6 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#fefefe
| 483037 || || 1 de desembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#fefefe
| 483038 || || 19 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#fefefe
| 483039 || || 13 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#fefefe
| 483040 || || 29 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#fefefe
| 483041 || || 8 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#E9E9E9
| 483042 || || 27 de juliol de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#fefefe
| 483043 || || 5 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#fefefe
| 483044 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#fefefe
| 483045 || || 9 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#fefefe
| 483046 || || 12 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#fefefe
| 483047 || || 30 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#E9E9E9
| 483048 || || 6 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#E9E9E9
| 483049 || || 4 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#E9E9E9
| 483050 || || 26 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#fefefe
| 483051 || || 23 d'agost de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#fefefe
| 483052 || || 28 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#E9E9E9
| 483053 || || 9 de novembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#E9E9E9
| 483054 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#fefefe
| 483055 || || 28 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#E9E9E9
| 483056 || || 3 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#E9E9E9
| 483057 || || 3 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#fefefe
| 483058 || || 19 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#fefefe
| 483059 || || 4 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#d6d6d6
| 483060 || || 23 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#E9E9E9
| 483061 || || 25 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#E9E9E9
| 483062 || || 25 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#fefefe
| 483063 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#E9E9E9
| 483064 || || 27 de maig de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#fefefe
| 483065 || || 19 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#fefefe
| 483066 || || 9 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#fefefe
| 483067 || || 5 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#fefefe
| 483068 || || 26 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#E9E9E9
| 483069 || || 3 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#E9E9E9
| 483070 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#E9E9E9
| 483071 || || 7 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#E9E9E9
| 483072 || || 21 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#E9E9E9
| 483073 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#d6d6d6
| 483074 || || 26 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#fefefe
| 483075 || || 6 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#E9E9E9
| 483076 || || 9 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#E9E9E9
| 483077 || || 25 de juny de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#E9E9E9
| 483078 || || 13 de novembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#fefefe
| 483079 || || 15 d'abril de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#E9E9E9
| 483080 || || 3 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#d6d6d6
| 483081 || || 15 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#E9E9E9
| 483082 || || 25 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#fefefe
| 483083 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#fefefe
| 483084 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#d6d6d6
| 483085 || || 23 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#E9E9E9
| 483086 || || 20 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#d6d6d6
| 483087 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#E9E9E9
| 483088 || || 20 de maig de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#E9E9E9
| 483089 || || 29 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#d6d6d6
| 483090 || || 23 d'abril de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#E9E9E9
| 483091 || || 18 de juliol de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#E9E9E9
| 483092 || || 19 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#E9E9E9
| 483093 || || 27 de juny de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#fefefe
| 483094 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#fefefe
| 483095 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#d6d6d6
| 483096 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#fefefe
| 483097 || || 9 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#E9E9E9
| 483098 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#E9E9E9
| 483099 || || 4 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#E9E9E9
| 483100 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

483101–483200 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 483101 || || 19 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#d6d6d6
| 483102 || || 27 de juny de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#d6d6d6
| 483103 || || 19 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#fefefe
| 483104 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#d6d6d6
| 483105 || || 28 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#fefefe
| 483106 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#d6d6d6
| 483107 || || 3 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#E9E9E9
| 483108 || || 23 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#d6d6d6
| 483109 || || 20 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#d6d6d6
| 483110 || || 18 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#d6d6d6
| 483111 || || 11 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#fefefe
| 483112 || || 4 d'abril de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#d6d6d6
| 483113 || || 11 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#d6d6d6
| 483114 || || 5 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#E9E9E9
| 483115 || || 25 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#E9E9E9
| 483116 || || 12 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#fefefe
| 483117 || || 10 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#E9E9E9
| 483118 || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#fefefe
| 483119 || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#fefefe
| 483120 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#d6d6d6
| 483121 || || 3 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#E9E9E9
| 483122 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#E9E9E9
| 483123 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#E9E9E9
| 483124 || || 18 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#E9E9E9
| 483125 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#E9E9E9
| 483126 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#d6d6d6
| 483127 || || 9 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#E9E9E9
| 483128 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#E9E9E9
| 483129 || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#fefefe
| 483130 || || 15 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#d6d6d6
| 483131 || || 30 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#fefefe
| 483132 || || 30 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#E9E9E9
| 483133 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#E9E9E9
| 483134 || || 31 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#d6d6d6
| 483135 || || 12 de desembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#E9E9E9
| 483136 || || 3 de juliol de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#d6d6d6
| 483137 || || 12 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#E9E9E9
| 483138 || || 23 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#E9E9E9
| 483139 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#d6d6d6
| 483140 || || 6 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#d6d6d6
| 483141 || || 2 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#fefefe
| 483142 || || 4 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#E9E9E9
| 483143 || || 23 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#d6d6d6
| 483144 || || 27 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#E9E9E9
| 483145 || || 28 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 483146 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#d6d6d6
| 483147 || || 6 de setembre de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#fefefe
| 483148 || || 19 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#d6d6d6
| 483149 || || 26 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#fefefe
| 483150 || || 26 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#E9E9E9
| 483151 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#d6d6d6
| 483152 || || 20 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#d6d6d6
| 483153 || || 22 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#d6d6d6
| 483154 || || 10 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#d6d6d6
| 483155 || || 29 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#E9E9E9
| 483156 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#d6d6d6
| 483157 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#d6d6d6
| 483158 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#d6d6d6
| 483159 || || 2 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#d6d6d6
| 483160 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#d6d6d6
| 483161 || || 15 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#d6d6d6
| 483162 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#E9E9E9
| 483163 || || 4 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#E9E9E9
| 483164 || || 22 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#fefefe
| 483165 || || 1 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#d6d6d6
| 483166 || || 13 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#d6d6d6
| 483167 || || 14 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#fefefe
| 483168 || || 28 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#E9E9E9
| 483169 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#E9E9E9
| 483170 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#d6d6d6
| 483171 || || 20 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#E9E9E9
| 483172 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#d6d6d6
| 483173 || || 19 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#d6d6d6
| 483174 || || 25 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#fefefe
| 483175 || || 20 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#d6d6d6
| 483176 || || 22 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#fefefe
| 483177 || || 15 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#d6d6d6
| 483178 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#d6d6d6
| 483179 || || 16 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#d6d6d6
| 483180 || || 21 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#fefefe
| 483181 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#fefefe
| 483182 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 483183 || || 20 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 483184 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 483185 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#E9E9E9
| 483186 || || 2 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#fefefe
| 483187 || || 18 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#d6d6d6
| 483188 || || 21 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#E9E9E9
| 483189 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#fefefe
| 483190 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#E9E9E9
| 483191 || || 3 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#d6d6d6
| 483192 || || 8 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#E9E9E9
| 483193 || || 16 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#E9E9E9
| 483194 || || 12 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#d6d6d6
| 483195 || || 27 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#d6d6d6
| 483196 || || 14 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#fefefe
| 483197 || || 18 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#d6d6d6
| 483198 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#d6d6d6
| 483199 || || 16 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#E9E9E9
| 483200 || || 15 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

483201–483300 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 483201 || || 11 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 483202 || || 28 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#d6d6d6
| 483203 || || 30 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#d6d6d6
| 483204 || || 15 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#fefefe
| 483205 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#d6d6d6
| 483206 || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#E9E9E9
| 483207 || || 2 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#d6d6d6
| 483208 || || 7 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#E9E9E9
| 483209 || || 27 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#fefefe
| 483210 || || 23 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#d6d6d6
| 483211 || || 29 de juliol de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#d6d6d6
| 483212 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#E9E9E9
| 483213 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#d6d6d6
| 483214 || || 28 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#fefefe
| 483215 || || 22 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#d6d6d6
| 483216 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#d6d6d6
| 483217 || || 17 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#E9E9E9
| 483218 || || 28 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#E9E9E9
| 483219 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#d6d6d6
| 483220 || || 9 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#d6d6d6
| 483221 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#d6d6d6
| 483222 || || 23 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#d6d6d6
| 483223 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#E9E9E9
| 483224 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#fefefe
| 483225 || || 19 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#E9E9E9
| 483226 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#d6d6d6
| 483227 || || 15 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#E9E9E9
| 483228 || || 5 d'abril de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#d6d6d6
| 483229 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#d6d6d6
| 483230 || || 5 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#d6d6d6
| 483231 || || 7 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#d6d6d6
| 483232 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#d6d6d6
| 483233 || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#d6d6d6
| 483234 || || 11 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#d6d6d6
| 483235 || || 9 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#d6d6d6
| 483236 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#fefefe
| 483237 || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#d6d6d6
| 483238 || || 20 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#d6d6d6
| 483239 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#d6d6d6
| 483240 || || 20 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#E9E9E9
| 483241 || || 17 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#fefefe
| 483242 || || 1 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#d6d6d6
| 483243 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#d6d6d6
| 483244 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#E9E9E9
| 483245 || || 31 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 483246 || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#d6d6d6
| 483247 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#d6d6d6
| 483248 || || 9 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#d6d6d6
| 483249 || || 16 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#d6d6d6
| 483250 || || 24 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#d6d6d6
| 483251 || || 15 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#d6d6d6
| 483252 || || 24 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#d6d6d6
| 483253 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#d6d6d6
| 483254 || || 27 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#d6d6d6
| 483255 || || 31 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#d6d6d6
| 483256 || || 16 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#d6d6d6
| 483257 || || 3 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#E9E9E9
| 483258 || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#d6d6d6
| 483259 || || 11 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#d6d6d6
| 483260 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#d6d6d6
| 483261 || || 22 de març de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#d6d6d6
| 483262 || || 12 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#d6d6d6
| 483263 || || 27 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#E9E9E9
| 483264 || || 26 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#fefefe
| 483265 || || 2 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#d6d6d6
| 483266 || || 17 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#E9E9E9
| 483267 || || 28 de juliol de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#d6d6d6
| 483268 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#d6d6d6
| 483269 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#E9E9E9
| 483270 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#E9E9E9
| 483271 || || 23 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#d6d6d6
| 483272 || || 27 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#d6d6d6
| 483273 || || 28 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#d6d6d6
| 483274 || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#E9E9E9
| 483275 || || 4 d'abril de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#d6d6d6
| 483276 || || 23 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#d6d6d6
| 483277 || || 17 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#d6d6d6
| 483278 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#E9E9E9
| 483279 || || 22 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#d6d6d6
| 483280 || || 20 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#d6d6d6
| 483281 || || 1 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#d6d6d6
| 483282 || || 10 de novembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#E9E9E9
| 483283 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#d6d6d6
| 483284 || || 17 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#d6d6d6
| 483285 || || 19 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#d6d6d6
| 483286 || || 21 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#d6d6d6
| 483287 || || 12 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#fefefe
| 483288 || || 27 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#d6d6d6
| 483289 || || 11 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#d6d6d6
| 483290 || || 1 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#d6d6d6
| 483291 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#E9E9E9
| 483292 || || 3 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#d6d6d6
| 483293 || || 21 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#E9E9E9
| 483294 || || 20 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#d6d6d6
| 483295 || || 11 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#d6d6d6
| 483296 || || 4 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 483297 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#fefefe
| 483298 || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#d6d6d6
| 483299 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#d6d6d6
| 483300 || || 26 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

483301–483400 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 483301 || || 25 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#d6d6d6
| 483302 || || 25 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#d6d6d6
| 483303 || || 25 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#d6d6d6
| 483304 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#d6d6d6
| 483305 || || 7 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#d6d6d6
| 483306 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#E9E9E9
| 483307 || || 19 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#E9E9E9
| 483308 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#d6d6d6
| 483309 || || 16 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#d6d6d6
| 483310 || || 30 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#fefefe
| 483311 || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#d6d6d6
| 483312 || || 11 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#d6d6d6
| 483313 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#d6d6d6
| 483314 || || 21 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#d6d6d6
| 483315 || || 13 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#d6d6d6
| 483316 || || 27 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#d6d6d6
| 483317 || || 14 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#d6d6d6
| 483318 || || 22 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#d6d6d6
| 483319 || || 7 de maig de 2003 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#fefefe
| 483320 || || 22 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#d6d6d6
| 483321 || || 1 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#d6d6d6
| 483322 || || 29 de juliol de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#fefefe
| 483323 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#FA8072
| 483324 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#fefefe
| 483325 || || 28 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#E9E9E9
| 483326 || || 23 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#E9E9E9
| 483327 || || 25 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#d6d6d6
| 483328 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#fefefe
| 483329 || || 30 de juliol de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#fefefe
| 483330 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#fefefe
| 483331 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#d6d6d6
| 483332 || || 2 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#d6d6d6
| 483333 || || 1 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#E9E9E9
| 483334 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#fefefe
| 483335 || || 25 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#d6d6d6
| 483336 || || 13 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#fefefe
| 483337 || || 27 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 483338 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#d6d6d6
| 483339 || || 24 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#d6d6d6
| 483340 || || 31 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#d6d6d6
| 483341 || || 20 de juny de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#d6d6d6
| 483342 || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#fefefe
| 483343 || || 6 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 483344 || || 25 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#d6d6d6
| 483345 || || 22 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 483346 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#E9E9E9
| 483347 || || 1 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#d6d6d6
| 483348 || || 2 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#d6d6d6
| 483349 || || 31 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#fefefe
| 483350 || || 27 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#fefefe
| 483351 || || 18 de març de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#fefefe
| 483352 || || 1 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#E9E9E9
| 483353 || || 10 de juliol de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#fefefe
| 483354 || || 25 de juliol de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#E9E9E9
| 483355 || || 16 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#fefefe
| 483356 || || 16 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#d6d6d6
| 483357 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#fefefe
| 483358 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#E9E9E9
| 483359 || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#E9E9E9
| 483360 || || 21 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#d6d6d6
| 483361 || || 8 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#fefefe
| 483362 || || 20 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#fefefe
| 483363 || || 20 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#fefefe
| 483364 || || 21 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#fefefe
| 483365 || || 8 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#d6d6d6
| 483366 || || 23 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#E9E9E9
| 483367 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#fefefe
| 483368 || || 8 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#fefefe
| 483369 || || 23 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#fefefe
| 483370 || || 25 d'agost de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#E9E9E9
| 483371 || || 7 de gener de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#E9E9E9
| 483372 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#fefefe
| 483373 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#d6d6d6
| 483374 || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#d6d6d6
| 483375 || || 29 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#fefefe
| 483376 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#d6d6d6
| 483377 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#d6d6d6
| 483378 || || 2 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#d6d6d6
| 483379 || || 13 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#d6d6d6
| 483380 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#d6d6d6
| 483381 || || 18 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#E9E9E9
| 483382 || || 18 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#fefefe
| 483383 || || 17 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#fefefe
| 483384 || || 14 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#E9E9E9
| 483385 || || 13 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#d6d6d6
| 483386 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#E9E9E9
| 483387 || || 29 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#FA8072
| 483388 || || 10 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#E9E9E9
| 483389 || || 3 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#fefefe
| 483390 || 5059 T-3 || 16 d'octubre de 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#fefefe
| 483391 || || 6 d'octubre de 1991 || Palomar || A. Lowe ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#d6d6d6
| 483392 || || 12 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#d6d6d6
| 483393 || || 28 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#fefefe
| 483394 || || 1 de febrer de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#fefefe
| 483395 || || 27 de març de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#E9E9E9
| 483396 || || 18 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#fefefe
| 483397 || || 17 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#d6d6d6
| 483398 || || 24 d'abril de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#d6d6d6
| 483399 || || 30 d'abril de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#C2FFFF
| 483400 || || 8 de juny de 1997 || La Silla || E. W. Elst || L5 ||  —
|}

483401–483500 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 483401 || || 27 de juny de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#d6d6d6
| 483402 || || 21 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#fefefe
| 483403 || || 13 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#fefefe
| 483404 || || 10 de desembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#E9E9E9
| 483405 || || 7 de febrer de 1999 || Cloudcroft || W. Offutt ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#FA8072
| 483406 || || 8 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#E9E9E9
| 483407 || || 16 de setembre de 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#FFC2E0
| 483408 || || 2 d'octubre de 1999 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=409 bgcolor=#fefefe
| 483409 || || 4 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#E9E9E9
| 483410 || || 10 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#fefefe
| 483411 || || 2 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#fefefe
| 483412 || || 2 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#FA8072
| 483413 || || 2 d'octubre de 1999 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#E9E9E9
| 483414 || || 1 d'octubre de 1999 || Eskridge || Farpoint Obs. ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#fefefe
| 483415 || || 9 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#FA8072
| 483416 || || 30 de desembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#E9E9E9
| 483417 || || 27 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#E9E9E9
| 483418 || || 30 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#E9E9E9
| 483419 || || 30 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#FA8072
| 483420 || || 11 de gener de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#E9E9E9
| 483421 || || 3 de febrer de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#FFC2E0
| 483422 || || 4 de febrer de 2000 || Socorro || LINEAR || APOPHA ||  —
|-id=423 bgcolor=#FFC2E0
| 483423 || || 16 de febrer de 2000 || Catalina || CSS || APOPHA ||  —
|-id=424 bgcolor=#E9E9E9
| 483424 || || 29 de febrer de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#E9E9E9
| 483425 || || 4 de març de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#d6d6d6
| 483426 || || 30 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#E9E9E9
| 483427 || || 26 de març de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#E9E9E9
| 483428 || || 25 d'abril de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#FA8072
| 483429 || || 11 de juny de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#FA8072
| 483430 || || 10 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#FA8072
| 483431 || || 31 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#FFC2E0
| 483432 || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR || APOPHA ||  —
|-id=433 bgcolor=#d6d6d6
| 483433 || || 21 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#E9E9E9
| 483434 || || 13 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#d6d6d6
| 483435 || || 25 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#E9E9E9
| 483436 || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#fefefe
| 483437 || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#fefefe
| 483438 || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#fefefe
| 483439 || || 19 d'agost de 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#fefefe
| 483440 || || 12 de setembre de 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#E9E9E9
| 483441 || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#fefefe
| 483442 || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#fefefe
| 483443 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#fefefe
| 483444 || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#fefefe
| 483445 || || 12 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#fefefe
| 483446 || || 12 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#fefefe
| 483447 || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#fefefe
| 483448 || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#fefefe
| 483449 || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#fefefe
| 483450 || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#fefefe
| 483451 || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 483452 || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#FFC2E0
| 483453 || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=454 bgcolor=#fefefe
| 483454 || || 13 de gener de 2002 || Piszkéstető || Piszkéstető Stn. ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#fefefe
| 483455 || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#fefefe
| 483456 || || 7 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#fefefe
| 483457 || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#fefefe
| 483458 || || 17 de febrer de 2002 || Bohyunsan || Bohyunsan Obs. ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#FFC2E0
| 483459 || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=460 bgcolor=#fefefe
| 483460 || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#d6d6d6
| 483461 || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#fefefe
| 483462 || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#fefefe
| 483463 || || 18 de març de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#fefefe
| 483464 || || 20 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#d6d6d6
| 483465 || || 2 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#fefefe
| 483466 || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#fefefe
| 483467 || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#FFC2E0
| 483468 || || 4 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=469 bgcolor=#d6d6d6
| 483469 || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#FA8072
| 483470 || || 14 de maig de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#FFC2E0
| 483471 || || 10 de juny de 2002 || Palomar || NEAT || APO ||  —
|-id=472 bgcolor=#FFC2E0
| 483472 || || 5 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT || APO ||  —
|-id=473 bgcolor=#d6d6d6
| 483473 || || 10 de juliol de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#fefefe
| 483474 || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#E9E9E9
| 483475 || || 9 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#E9E9E9
| 483476 || || 12 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#E9E9E9
| 483477 || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#E9E9E9
| 483478 || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#fefefe
| 483479 || || 15 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#d6d6d6
| 483480 || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#E9E9E9
| 483481 || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#E9E9E9
| 483482 || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#FA8072
| 483483 || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#fefefe
| 483484 || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#fefefe
| 483485 || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#fefefe
| 483486 || || 15 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#E9E9E9
| 483487 || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#fefefe
| 483488 || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#fefefe
| 483489 || || 13 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#E9E9E9
| 483490 || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#fefefe
| 483491 || || 5 de setembre de 2002 || Xinglong || SCAP ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#E9E9E9
| 483492 || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#FA8072
| 483493 || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#E9E9E9
| 483494 || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#fefefe
| 483495 || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#fefefe
| 483496 || || 12 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#fefefe
| 483497 || || 9 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#FA8072
| 483498 || || 28 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#fefefe
| 483499 || || 6 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#fefefe
| 483500 || || 31 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|}

483501–483600 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 483501 || || 6 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#FA8072
| 483502 || || 11 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#fefefe
| 483503 || || 22 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#FFC2E0
| 483504 || || 5 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=505 bgcolor=#E9E9E9
| 483505 || || 6 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#FFC2E0
| 483506 || || 12 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=507 bgcolor=#fefefe
| 483507 || || 4 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#FFC2E0
| 483508 || || 2 de febrer de 2003 || Socorro || LINEAR || APOPHA ||  —
|-id=509 bgcolor=#FFC2E0
| 483509 || || 4 de febrer de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || AMO ||  —
|-id=510 bgcolor=#E9E9E9
| 483510 || || 2 de febrer de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#fefefe
| 483511 || || 24 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#fefefe
| 483512 || || 23 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#E9E9E9
| 483513 || || 23 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#fefefe
| 483514 || || 27 de març de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#fefefe
| 483515 || || 23 de març de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#E9E9E9
| 483516 || || 7 d'agost de 2003 || Pla D'Arguines || Pla D'Arguines Obs. ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#fefefe
| 483517 || || 11 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#E9E9E9
| 483518 || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#d6d6d6
| 483519 || || 24 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#E9E9E9
| 483520 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#E9E9E9
| 483521 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#E9E9E9
| 483522 || || 17 de setembre de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#E9E9E9
| 483523 || || 20 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 483524 || || 23 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#d6d6d6
| 483525 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#d6d6d6
| 483526 || || 26 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#d6d6d6
| 483527 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#E9E9E9
| 483528 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#E9E9E9
| 483529 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#d6d6d6
| 483530 || || 3 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#FFC2E0
| 483531 || || 23 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=532 bgcolor=#E9E9E9
| 483532 || || 22 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#FA8072
| 483533 || || 23 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#E9E9E9
| 483534 || || 16 d'octubre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#FA8072
| 483535 || || 18 d'octubre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#fefefe
| 483536 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#E9E9E9
| 483537 || || 20 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#d6d6d6
| 483538 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#E9E9E9
| 483539 || || 25 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#E9E9E9
| 483540 || || 29 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#E9E9E9
| 483541 || || 18 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#E9E9E9
| 483542 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#E9E9E9
| 483543 || || 15 de novembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#fefefe
| 483544 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#E9E9E9
| 483545 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#E9E9E9
| 483546 || || 16 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#FFC2E0
| 483547 || || 20 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=548 bgcolor=#E9E9E9
| 483548 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#E9E9E9
| 483549 || || 19 de novembre de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#E9E9E9
| 483550 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#FA8072
| 483551 || || 3 de desembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#fefefe
| 483552 || || 3 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#E9E9E9
| 483553 || || 24 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#fefefe
| 483554 || || 19 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#FA8072
| 483555 || || 17 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#E9E9E9
| 483556 || || 17 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#fefefe
| 483557 || || 22 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#FA8072
| 483558 || || 22 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#E9E9E9
| 483559 || || 28 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#FFC2E0
| 483560 || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || APOPHA ||  —
|-id=561 bgcolor=#E9E9E9
| 483561 || || 19 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#FA8072
| 483562 || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#FFC2E0
| 483563 || || 26 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || APO ||  —
|-id=564 bgcolor=#fefefe
| 483564 || || 29 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#E9E9E9
| 483565 || || 29 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#FFC2E0
| 483566 || || 28 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=567 bgcolor=#E9E9E9
| 483567 || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#fefefe
| 483568 || || 31 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#fefefe
| 483569 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#FA8072
| 483570 || || 15 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#fefefe
| 483571 || || 18 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#E9E9E9
| 483572 || || 29 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#fefefe
| 483573 || || 16 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#fefefe
| 483574 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#E9E9E9
| 483575 || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#fefefe
| 483576 || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#fefefe
| 483577 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#E9E9E9
| 483578 || || 16 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#E9E9E9
| 483579 || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#E9E9E9
| 483580 || || 26 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#fefefe
| 483581 || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#fefefe
| 483582 || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#E9E9E9
| 483583 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#E9E9E9
| 483584 || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#fefefe
| 483585 || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#E9E9E9
| 483586 || || 24 de febrer de 2004 || Bergisch Gladbach || W. Bickel ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#E9E9E9
| 483587 || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#E9E9E9
| 483588 || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#E9E9E9
| 483589 || || 15 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#fefefe
| 483590 || || 12 de maig de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#FA8072
| 483591 || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#fefefe
| 483592 || || 22 de juny de 2004 || Wrightwood || J. W. Young ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#E9E9E9
| 483593 || || 23 de juny de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#fefefe
| 483594 || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#fefefe
| 483595 || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#fefefe
| 483596 || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#fefefe
| 483597 || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#fefefe
| 483598 || || 11 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#d6d6d6
| 483599 || || 15 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#d6d6d6
| 483600 || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

483601–483700 

|-bgcolor=#fefefe
| 483601 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#fefefe
| 483602 || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#FA8072
| 483603 || || 22 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#fefefe
| 483604 || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#d6d6d6
| 483605 || || 6 de setembre de 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott Obs. ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#fefefe
| 483606 || || 7 de setembre de 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott Obs. ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#d6d6d6
| 483607 || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#d6d6d6
| 483608 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#fefefe
| 483609 || || 15 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#d6d6d6
| 483610 || || 12 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#fefefe
| 483611 || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#d6d6d6
| 483612 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#d6d6d6
| 483613 || || 12 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#d6d6d6
| 483614 || || 26 d'agost de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#d6d6d6
| 483615 || || 18 de setembre de 2004 || Moletai || Molėtai Obs. ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#E9E9E9
| 483616 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#d6d6d6
| 483617 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#d6d6d6
| 483618 || || 23 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#d6d6d6
| 483619 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#d6d6d6
| 483620 || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#d6d6d6
| 483621 || || 18 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#d6d6d6
| 483622 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#fefefe
| 483623 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#fefefe
| 483624 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#fefefe
| 483625 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#fefefe
| 483626 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#d6d6d6
| 483627 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#d6d6d6
| 483628 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#d6d6d6
| 483629 || || 13 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#d6d6d6
| 483630 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#fefefe
| 483631 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#d6d6d6
| 483632 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#d6d6d6
| 483633 || || 23 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#d6d6d6
| 483634 || || 8 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#d6d6d6
| 483635 || || 4 d'octubre de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#fefefe
| 483636 || || 11 d'octubre de 2004 || Moletai || Molėtai Obs. ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#d6d6d6
| 483637 || || 12 d'octubre de 2004 || Moletai || Molėtai Obs. ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#d6d6d6
| 483638 || || 18 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#d6d6d6
| 483639 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#d6d6d6
| 483640 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#d6d6d6
| 483641 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#d6d6d6
| 483642 || || 12 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#d6d6d6
| 483643 || || 11 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#fefefe
| 483644 || || 10 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#d6d6d6
| 483645 || || 11 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#d6d6d6
| 483646 || || 7 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#E9E9E9
| 483647 || || 11 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#d6d6d6
| 483648 || || 16 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#C2FFFF
| 483649 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=650 bgcolor=#d6d6d6
| 483650 || || 7 de gener de 2005 || Pla D'Arguines || R. Ferrando ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#E9E9E9
| 483651 || || 7 de gener de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#C2FFFF
| 483652 || || 8 de febrer de 2005 || La Silla || C. Vuissoz, R. Behrend || L5 ||  —
|-id=653 bgcolor=#d6d6d6
| 483653 || || 4 de febrer de 2005 || Calvin-Rehoboth || Calvin–Rehoboth Obs. ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#E9E9E9
| 483654 || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#E9E9E9
| 483655 || || 14 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#FFC2E0
| 483656 || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS || ATE ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 483657 || || 3 de març de 2005 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott Obs. ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#E9E9E9
| 483658 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#E9E9E9
| 483659 || || 9 de març de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#fefefe
| 483660 || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#E9E9E9
| 483661 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#FFC2E0
| 483662 || || 13 de març de 2005 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=663 bgcolor=#E9E9E9
| 483663 || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#C2FFFF
| 483664 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=665 bgcolor=#E9E9E9
| 483665 || || 2 d'abril de 2005 || Hormersdorf || J. Lorenz ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#E9E9E9
| 483666 || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#d6d6d6
| 483667 || || 4 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#d6d6d6
| 483668 || || 7 d'abril de 2005 || Campo Catino || CAOS ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#E9E9E9
| 483669 || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#E9E9E9
| 483670 || || 4 de maig de 2005 || Mauna Kea || C. Veillet ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#E9E9E9
| 483671 || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#E9E9E9
| 483672 || || 9 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#E9E9E9
| 483673 || || 9 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#E9E9E9
| 483674 || || 11 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#E9E9E9
| 483675 || || 11 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#E9E9E9
| 483676 || || 16 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#E9E9E9
| 483677 || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#E9E9E9
| 483678 || || 18 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#fefefe
| 483679 || || 1 de juliol de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#FA8072
| 483680 || || 2 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#fefefe
| 483681 || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#fefefe
| 483682 || || 6 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#E9E9E9
| 483683 || || 18 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#fefefe
| 483684 || || 1 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#fefefe
| 483685 || || 18 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#E9E9E9
| 483686 || || 11 de juliol de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#E9E9E9
| 483687 || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#E9E9E9
| 483688 || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 483689 || || 30 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#fefefe
| 483690 || || 29 d'agost de 2005 || Begues || Begues Obs. ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#d6d6d6
| 483691 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 483692 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 483693 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#E9E9E9
| 483694 || || 30 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#E9E9E9
| 483695 || || 28 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 483696 || || 8 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#fefefe
| 483697 || || 13 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#E9E9E9
| 483698 || || 14 de setembre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#fefefe
| 483699 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#fefefe
| 483700 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

483701–483800 

|-bgcolor=#fefefe
| 483701 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#fefefe
| 483702 || || 29 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#fefefe
| 483703 || || 14 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#d6d6d6
| 483704 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#fefefe
| 483705 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#d6d6d6
| 483706 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#fefefe
| 483707 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#d6d6d6
| 483708 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#d6d6d6
| 483709 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#fefefe
| 483710 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 483711 || || 14 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#fefefe
| 483712 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#fefefe
| 483713 || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#fefefe
| 483714 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#fefefe
| 483715 || || 3 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#fefefe
| 483716 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#fefefe
| 483717 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#fefefe
| 483718 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#fefefe
| 483719 || || 4 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#FA8072
| 483720 || || 3 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#fefefe
| 483721 || || 3 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#d6d6d6
| 483722 || || 5 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#fefefe
| 483723 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#fefefe
| 483724 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#d6d6d6
| 483725 || || 6 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#fefefe
| 483726 || || 8 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#fefefe
| 483727 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#fefefe
| 483728 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#fefefe
| 483729 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#d6d6d6
| 483730 || || 8 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#fefefe
| 483731 || || 6 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#fefefe
| 483732 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#d6d6d6
| 483733 || || 11 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#fefefe
| 483734 || || 8 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#fefefe
| 483735 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#fefefe
| 483736 || || 2 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#fefefe
| 483737 || || 6 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#fefefe
| 483738 || || 7 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#fefefe
| 483739 || || 21 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#fefefe
| 483740 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#fefefe
| 483741 || || 23 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#fefefe
| 483742 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#fefefe
| 483743 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#fefefe
| 483744 || || 27 d'octubre de 2005 || Needville || Needville Obs. ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#fefefe
| 483745 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#fefefe
| 483746 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#d6d6d6
| 483747 || || 29 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#fefefe
| 483748 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#fefefe
| 483749 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#fefefe
| 483750 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#fefefe
| 483751 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#fefefe
| 483752 || || 2 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#fefefe
| 483753 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#d6d6d6
| 483754 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#fefefe
| 483755 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#fefefe
| 483756 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#fefefe
| 483757 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#fefefe
| 483758 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#fefefe
| 483759 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#fefefe
| 483760 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#d6d6d6
| 483761 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#fefefe
| 483762 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#d6d6d6
| 483763 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#d6d6d6
| 483764 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#fefefe
| 483765 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#fefefe
| 483766 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#fefefe
| 483767 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#fefefe
| 483768 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#d6d6d6
| 483769 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#E9E9E9
| 483770 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#fefefe
| 483771 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#fefefe
| 483772 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#fefefe
| 483773 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#d6d6d6
| 483774 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#fefefe
| 483775 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#fefefe
| 483776 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#fefefe
| 483777 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#fefefe
| 483778 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#fefefe
| 483779 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#d6d6d6
| 483780 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#d6d6d6
| 483781 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#d6d6d6
| 483782 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#d6d6d6
| 483783 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#fefefe
| 483784 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#fefefe
| 483785 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#fefefe
| 483786 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#fefefe
| 483787 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#d6d6d6
| 483788 || || 29 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#d6d6d6
| 483789 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#fefefe
| 483790 || || 4 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#fefefe
| 483791 || || 4 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#d6d6d6
| 483792 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#fefefe
| 483793 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#d6d6d6
| 483794 || || 5 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#FA8072
| 483795 || || 13 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#d6d6d6
| 483796 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#d6d6d6
| 483797 || || 5 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#fefefe
| 483798 || || 2 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#fefefe
| 483799 || || 12 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#fefefe
| 483800 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

483801–483900 

|-bgcolor=#fefefe
| 483801 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#fefefe
| 483802 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#fefefe
| 483803 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#fefefe
| 483804 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#fefefe
| 483805 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#fefefe
| 483806 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#fefefe
| 483807 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#fefefe
| 483808 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#fefefe
| 483809 || || 5 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#fefefe
| 483810 || || 28 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#fefefe
| 483811 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#fefefe
| 483812 || || 10 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#fefefe
| 483813 || || 26 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#d6d6d6
| 483814 || || 28 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#d6d6d6
| 483815 || || 29 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#fefefe
| 483816 || || 27 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#fefefe
| 483817 || || 25 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#E9E9E9
| 483818 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#fefefe
| 483819 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#fefefe
| 483820 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#d6d6d6
| 483821 || || 29 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#d6d6d6
| 483822 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#fefefe
| 483823 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#fefefe
| 483824 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#fefefe
| 483825 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#fefefe
| 483826 || || 28 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#fefefe
| 483827 || || 26 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#fefefe
| 483828 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#d6d6d6
| 483829 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#fefefe
| 483830 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#d6d6d6
| 483831 || || 7 de desembre de 2005 || Desert Moon || B. L. Stevens ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#fefefe
| 483832 || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#d6d6d6
| 483833 || || 29 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#d6d6d6
| 483834 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#fefefe
| 483835 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#d6d6d6
| 483836 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#fefefe
| 483837 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#d6d6d6
| 483838 || || 5 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#fefefe
| 483839 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#d6d6d6
| 483840 || || 21 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#fefefe
| 483841 || || 2 de desembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#fefefe
| 483842 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#d6d6d6
| 483843 || || 8 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#d6d6d6
| 483844 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#d6d6d6
| 483845 || || 21 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#d6d6d6
| 483846 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#d6d6d6
| 483847 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#d6d6d6
| 483848 || || 4 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#d6d6d6
| 483849 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#fefefe
| 483850 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#fefefe
| 483851 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#d6d6d6
| 483852 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#fefefe
| 483853 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#d6d6d6
| 483854 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#d6d6d6
| 483855 || || 2 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#FFC2E0
| 483856 || || 28 de desembre de 2005 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=857 bgcolor=#fefefe
| 483857 || || 18 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#fefefe
| 483858 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#d6d6d6
| 483859 || || 26 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#d6d6d6
| 483860 || || 2 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#fefefe
| 483861 || || 26 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#fefefe
| 483862 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#d6d6d6
| 483863 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#fefefe
| 483864 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#d6d6d6
| 483865 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#fefefe
| 483866 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#d6d6d6
| 483867 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#fefefe
| 483868 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#d6d6d6
| 483869 || || 1 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#d6d6d6
| 483870 || || 26 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#fefefe
| 483871 || || 30 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#d6d6d6
| 483872 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#d6d6d6
| 483873 || || 28 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#fefefe
| 483874 || || 28 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#d6d6d6
| 483875 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#d6d6d6
| 483876 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#d6d6d6
| 483877 || || 3 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#FFC2E0
| 483878 || || 31 de desembre de 2005 || Siding Spring || SSS || AMO ||  —
|-id=879 bgcolor=#d6d6d6
| 483879 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#fefefe
| 483880 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#d6d6d6
| 483881 || || 2 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#fefefe
| 483882 || || 30 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#d6d6d6
| 483883 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#d6d6d6
| 483884 || || 29 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#d6d6d6
| 483885 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#d6d6d6
| 483886 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#fefefe
| 483887 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#d6d6d6
| 483888 || || 28 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#d6d6d6
| 483889 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#d6d6d6
| 483890 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#d6d6d6
| 483891 || || 6 de gener de 2006 || Gnosca || S. Sposetti ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#fefefe
| 483892 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#d6d6d6
| 483893 || || 5 de gener de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#d6d6d6
| 483894 || || 2 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#d6d6d6
| 483895 || || 1 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#fefefe
| 483896 || || 4 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#fefefe
| 483897 || || 4 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#d6d6d6
| 483898 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#d6d6d6
| 483899 || || 6 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#d6d6d6
| 483900 || || 30 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

483901–484000 

|-bgcolor=#fefefe
| 483901 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#fefefe
| 483902 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#d6d6d6
| 483903 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#d6d6d6
| 483904 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#d6d6d6
| 483905 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#fefefe
| 483906 || || 8 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#d6d6d6
| 483907 || || 6 de gener de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#fefefe
| 483908 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#fefefe
| 483909 || || 8 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#d6d6d6
| 483910 || || 5 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#d6d6d6
| 483911 || || 4 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#fefefe
| 483912 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#fefefe
| 483913 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#fefefe
| 483914 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#fefefe
| 483915 || || 20 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#d6d6d6
| 483916 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#d6d6d6
| 483917 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 483918 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#d6d6d6
| 483919 || || 8 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#fefefe
| 483920 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#d6d6d6
| 483921 || || 7 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#fefefe
| 483922 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#fefefe
| 483923 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#fefefe
| 483924 || || 22 de gener de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#fefefe
| 483925 || || 1 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#fefefe
| 483926 || || 20 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#fefefe
| 483927 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#fefefe
| 483928 || || 10 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#fefefe
| 483929 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#fefefe
| 483930 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#d6d6d6
| 483931 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#fefefe
| 483932 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#fefefe
| 483933 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#fefefe
| 483934 || || 14 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#fefefe
| 483935 || || 20 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#d6d6d6
| 483936 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#d6d6d6
| 483937 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#fefefe
| 483938 || || 8 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#fefefe
| 483939 || || 5 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#fefefe
| 483940 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#d6d6d6
| 483941 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#fefefe
| 483942 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#fefefe
| 483943 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#d6d6d6
| 483944 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#d6d6d6
| 483945 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#d6d6d6
| 483946 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#d6d6d6
| 483947 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#d6d6d6
| 483948 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#d6d6d6
| 483949 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#fefefe
| 483950 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#fefefe
| 483951 || || 31 de gener de 2006 || Vallemare Borbona || V. S. Casulli ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#d6d6d6
| 483952 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#fefefe
| 483953 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#fefefe
| 483954 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#fefefe
| 483955 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#d6d6d6
| 483956 || || 27 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#d6d6d6
| 483957 || || 6 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#d6d6d6
| 483958 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#d6d6d6
| 483959 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#d6d6d6
| 483960 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#fefefe
| 483961 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#fefefe
| 483962 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#d6d6d6
| 483963 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#d6d6d6
| 483964 || || 31 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#d6d6d6
| 483965 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#fefefe
| 483966 || || 6 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#d6d6d6
| 483967 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#C2FFFF
| 483968 || || 8 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=969 bgcolor=#fefefe
| 483969 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#d6d6d6
| 483970 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#fefefe
| 483971 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#d6d6d6
| 483972 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#fefefe
| 483973 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#d6d6d6
| 483974 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#d6d6d6
| 483975 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#fefefe
| 483976 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#d6d6d6
| 483977 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#fefefe
| 483978 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#fefefe
| 483979 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#fefefe
| 483980 || || 21 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#fefefe
| 483981 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#fefefe
| 483982 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#fefefe
| 483983 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#d6d6d6
| 483984 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#d6d6d6
| 483985 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#d6d6d6
| 483986 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#fefefe
| 483987 || || 1 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#d6d6d6
| 483988 || || 1 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#FFC2E0
| 483989 || || 9 de febrer de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || APOPHA ||  —
|-id=990 bgcolor=#fefefe
| 483990 || || 9 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#d6d6d6
| 483991 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#d6d6d6
| 483992 || || 5 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#d6d6d6
| 483993 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#d6d6d6
| 483994 || || 10 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#d6d6d6
| 483995 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#fefefe
| 483996 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#d6d6d6
| 483997 || || 2 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#fefefe
| 483998 || || 3 de febrer de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#d6d6d6
| 483999 || || 4 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#d6d6d6
| 484000 || || 6 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (480001)-(485000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (480001-490000)